Spezialisierte Einsatzkräfte Marine (SEK M) (в переводе с нем. — Силы особого назначения ВМС) — специальное подразделение (батальон) ВМС Германии. Основной пункт базирования находится в городе Эккернфёрде.

Назначение 
Основные задачи — морской десант, захват и удержание побережья противника, диверсионные и антидиверсионные мероприятия, освобождение и эвакуация заложников.

История 
Подразделение было создано в 1997 году. Расформировано 1 апреля 2014 года в связи с созданием  и .

Структура 
В состав SEK M входят подразделения:
 боевых пловцов,
 миноискателей,
 досмотровые.

Вооружение 

 Пистолет P99 (Walther)
 Пистолет P22 (Walther)
 Пистолет-пулемёт HK MP5 (Heckler & Koch)
 Пистолет-пулемёт HK MP7 (Heckler & Koch)
 Автомат HK G36 (Heckler & Koch)
 Пулемет HK21 (Heckler & Koch)
 Пулемет HK MG4 (Heckler & Koch)
 Снайперская винтовка HK PSG1 (Heckler & Koch)
 Снайперская винтовка DSR-1 (DSR-precision GmbH)
 Ручной гранатомет HK-69 (Heckler & Koch)
 Гранатомет Panzerfaust 3 (Dynamit — Nobel AG)
 Гранатомет Armbrust (Messerschmitt-Bolkow-Blohm)

Военная символика

Известные случаи боевого применения 
 ISAF — Афганистан
 ЮНИФИЛ — Ливан
 Операция «Несокрушимая свобода» — Африканский рог — Джибути

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Видеоролик: — Marineschutzkräfte — SEK M 

Формирования специального назначения Германии
Военно-морской флот Германии
Воинские части и формирования, созданные в 1997 году
Воинские части и формирования, расформированные в 2014 году